Ралли Австралии 2017 года (официально 26. Kennards Hire Rally Australia) - тринадцатый и финальный этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 17 по 19 ноября. Это 26-ое Ралли Австралии и в целом, и  в рамках чемпионата мира. Победителем стал бельгиец Тьерри Невилль, это его шестая победа в карьере и четвёртая в сезоне.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 6, 44 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году